podgardle – element uzdy
 podgardle – element handlowy wieprzowiny
 podgardle – część ciała zwierzęcia znajdująca się po spodniej stronie szyi (począwszy od ssaków a skończywszy na owadach)